«Переправа» (; ) — военно-историческая драма режиссёра Джона Ву, разделённая на две части. Премьера первой части состоялась 2 декабря 2014 года (в российском прокате — 23 июля 2015), премьера второй части («Переправа II») состоялась 30 июля 2015 года. Фильм снят в формате 3D.

Слоган: «Самое сложное время, чтобы любить».

Сюжет 
Фильм основан на реальной трагедии 1949 года. Он рассказывает о потоплении корабля «Тайпин», унёсшем жизни более 1500 пассажиров и экипажа. В центре сюжета - три пары, чьи судьбы оказались связанными с событиями, развернувшимися на фоне военных действий.

В ролях 
Главные персонажи:
 Чжан Цзыи (Zhang Ziyi) — Юй Чжэнь
 Такэси Канэсиро (Takeshi Kaneshiro) — Янь Цзэнькунь
 Сон Хё Гю (Song Hye-kyo) — Чжоу Юньфэнь
 Хуан Сяомин (Huang Xiaoming) — Лэй Ифан
 Тун Давэй (Tong Dawei) — Тун Дацин
 Масами Нагасава (Masami Nagasawa) — Масако Симура

Ссылки 

Фильмы Джона Ву
Военные драмы
Исторические фильмы Китая
Исторические фильмы Гонконга
Военные фильмы Китая
Военные фильмы Гонконга
Исторические фильмы о 1940-х годах
Фильмы о Гражданской войне в Китае
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы 2014 года в 3D
Фильмы 2015 года в 3D
Фильмы Китая 2014 года